A Taça World Skate Europe de 2018–2019 foi a 39ª edição da Taça World Skate Europe, a primeira com a nova designação para a até então designada Taça CERS; a segunda na hierarquia das competicões europeias para clubes masculinos de hóquei em patins.

Equipas 
28 equipas de sete federações nacionais apuraram-se para a competição. Posição na liga indicada entre parêntesis.

Esquema
O sorteio relaizou-se na sede da WSE em Lisboa.

Dezasseis-avos
A primeira mão foi disputada a 20 de outubro e a segunda mão a 17 de novembro de 2018.

|}

Oitavos de Final
A primeira mão foi disputada a 1 de dezembro de 2018 e a segunda mão a 19 de janeiro de 2019.

|}

Quartos de Final
A primeira mão foi disputada a 16 de fevereiro e a segunda mão a 9 de março de 2019 (com exceção do Valdagno-Viareggio, que foi disputado a 16 de março).

|}

Final Four
A Final Four foi disputada a 27 e 28 de abril em Lleida, Espanha

Ver também
Liga Europeia de Hóquei em Patins de 2018–19
Taça Europeia Feminina de Hóquei em Patins de 2018–19

Ligações Externas
CERH website
CERH twitter

Internacional
 Ligações para todos os sítios de hóquei
 Mundook- Sítio com notícias de todo o mundo do hóquei
Hoqueipatins.com - Sítio com todos os resultados de Hóquei em Patins

2019 no hóquei em patins
2018 no hóquei em patins
Taça CERS